Altenthann ist der Name folgender Orte:

 Altenthann (Oberpfalz), Gemeinde im  Landkreis Regensburg, Bayern, mit Schloss Altenthann
 Altenthann (Schwarzenbruck), Gemeindeteil von Schwarzenbruck im Landkreis Nürnberger Land, Bayern

Altenthann bezeichnet auch:

 Burg Altenthann, abgegangene Höhenburg im Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Grundherr von Altenthann und Weiherhaus, Patrizierfamilien der Freien Reichsstadt Nürnberg, Bayern

siehe auch:
 Burg Altentann, abgegangenen Burg im Bundesland Salzburg, Österreich
 Altentann
 Alt-Tannenburg